Jug, jedna od četiri glavne strane svijeta
 VK Jug, vaterpolo klub iz Dubrovnika
 Jug (rijeka), rijeka u Rusiji
 NK Jug Sarajevo, nogometni klub iz Sarajeva
 Jug II, kvart u Osijeku
 Naselje Jug, kvart u Bjelovaru

Vidi i:
 T'ga za jug, vino